Иглвилл () — топоним США.

Топоним США 
  — поселение в Калифорнии, округ Модок.
  — поселение в Калифорнии, округ Юба.
  — деревня в Миссури.
  — поселение в Пенсильвании, округ Монтгомери.
  — поселение в Пенсильвании, округ Сентр.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Игл